MAEC peut signifier :

 Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona (en italien), ou musée de l'académie étrusque de Crotone pour les francophones.
 Mesures agroenvironnementales et climatiques (« MAEC », l'un des dispositifs du FEADER 2014-2020, cf. Article 28 relatif à l’agro-environnement et climat du Règlement de développement rural RDR3 adopté le )